Noordelijke gevlekte mierklauwier
 Westelijke gevlekte mierklauwier